Ed Thigpen – batterista statunitense
 Justus Thigpen – ex cestista statunitense
 Lynne Thigpen – attrice e doppiatrice statunitense
 Marcus Thigpen – giocatore statunitense di football americano
 Tyler Thigpen – ex giocatore statunitense di football americano
 Sandra Thigpen – attrice giamaicana